Wiesenthal steht für:

 Wiesenthal (Unternehmen), ein Automobilhandels- und Dienstleistungsunternehmen

Wiesenthal ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Frederick Wiesenthal (1726–1789), deutscher Arzt und Erfinder
 Fritz Wiesenthal (Kabarettist) (1883/84–1936), österreichischer Kabarettist
 Fritz Wiesenthal (1920–1977), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker (CSU)
 Grete Wiesenthal (1885–1970), österreichische Balletttänzerin
 Heiko Wiesenthal (* 1975), deutscher Sitzvolleyball- und Faustballspieler
 Helmut Wiesenthal (* 1938) deutscher Soziologe und Politikwissenschaftler
 Karin Wiesenthal, deutsche Segelfliegerin
 Melanie Wiesenthal, verh. Volkmann (* 1987), deutsche Autorin und Illustratorin sowie Verlagsgründerin
 Rudolf Huber-Wiesenthal (1884–1983), Schweizer Maler und Schriftsteller österreichischer Herkunft 
 Simon Wiesenthal (1908–2005), österreichischer Architekt, Publizist und Schriftsteller
 Steffen Wiesenthal, deutscher Boxer

Wiesenthal ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Wiesenthal (Bergisch Gladbach), Ortsteil in der Stadt Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wiesenthal (Thüringen), Gemeinde im Wartburgkreis in Thüringen
 Wiesenthal (Dietmannsried), Ortsteil des Marktes Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Wiesenthal (Leisnig), Ortsteil der Stadt Leisnig, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Wiesenthal (Leutersdorf), Ortslage von Leutersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Wiesenthal (Münchberg), Ortsteil der Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Wiesenthal (Weilbach), Ortsteil des Marktes Weilbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Wiesenthal (Windischeschenbach), Ortsteil der Stadt Windischeschenbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

in Österreich:
 Wiesenthal (Gemeinde Bad Gleichenberg), Ortsteil der Gemeinde Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

in Tschechien:
 Loučná pod Klínovcem (Böhmisch Wiesenthal), Nachbarort von Oberwiesenthal auf tschechischer Seite
 Lučany nad Nisou, Stadt an der Neiße in Tschechien

in Polen:
 Wiesenthal, Kreis Berent, Danzig-Westpreußen, seit 1945: Drzewina, in der Woiwodschaft Pommern
 Wiesenthal, Kreis Frankenstein, Niederschlesien, seit 1945: Wadochowice, in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Wiesenthal, Kreis Fraustadt, Niederschlesien, seit 1945: Wincentowo, in der Woiwodschaft Lebus
 Wiesenthal, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Bachorza (Ryn), in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Wiesenthal, Kreis Löwenberg, Niederschlesien, seit 1945: Bystrzyca (Wleń), in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Wiesenthal, Kreis Militsch, Niederschlesien, seit 1945: Ostrowąsy (Milicz), in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Wiesenthal, Kreis Neustadt (Westpr.), Westpreußen, seit 1945: Szopa Będargowska, in der Woiwodschaft Pommern
 Wiesenthal, Kreis Schlawe, Pommern, seit 1945: Święcianowo, in der Woiwodschaft Westpommern
 Wiesenthal, Kreis Sorau, Brandenburg, seit 1945: Chlebice, Gmina Tuplice, Woiwodschaft Lebus
 Wiesenthal, Kreis Wirsitz, Wartheland, seit 1945: Skoraczewo (Śmigiel), in der Woiwodschaft Großpolen

Siehe auch:
 Oberwiesenthal, Stadt und Luftkurort in Sachsen
 Wiesental (Begriffsklärung)
 Wiesenttal
 Wiesthal (Begriffsklärung)